Воложинский район расположен на северо-западе Белоруссии.

Воложинский район 
 Примечания 

Воложинский район